Federació Lituana del Treball (del seu nom en lituà Lietuvos Darbo Federacija), central sindical de Lituània
 Liga Dominicana de Fútbol, màxima competició de futbol de la República Dominicana
 Lesotho Defence Force FC, club de futbol de la ciutat de Maseru, a Lesotho
 Forces de dispersió de London (del seu nom en anglès London Dispersion Forces), forces que apareixen entre molècules no polars
 Log Database File, arxiu informàtic de registre de base de dades de Microsoft SQL Server